

Astronomia 
Garavito – cratere lunare

Persone 
Luis Alfredo Garavito – serial killer colombiano